Cazzaniga ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cazzaniga (1885–1973), italienischer Gerichtsmediziner
 Carlo Cazzaniga, italienischer Automobilrennfahrer
 Davide Cazzaniga (* 1992), italienischer Skirennläufer
 Francesco Cazzaniga, italienischer Bildhauer der Renaissance
 Ignazio Cazzaniga (1911–1974), italienischer Klassischer Philologe
 Laura Cazzaniga (* 1970), italienische Balletttänzerin
 Mario Cazzaniga (* 1900), italienischer Wasserballspieler
 Romano Cazzaniga (* 1943), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Tommaso Cazzaniga, italienischer Bildhauer der Renaissance